Marienplatz (München), een plein in München
Marienplatz (metrostation), een station van de metro van München